Тенево — село, Ямбольська область, община Тунджа, Болгарія
 Тенево — присілок, Вадінський район, Пензенська область, Росія